|-
| 89701 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89702 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89703 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89704 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89705 - || || 16 de desembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 89706 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89707 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89708 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89709 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89710 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89711 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89712 - || || 18 de desembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 89713 - || || 17 de desembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 89714 - || || 19 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89715 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89716 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89717 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89718 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89719 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89720 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89721 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89722 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89723 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89724 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89725 - || || 19 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89726 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89727 - || || 19 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89728 - || || 22 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89729 - || || 22 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89730 - || || 22 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89731 - || || 17 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89732 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89733 - || || 19 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89734 - || 2002 AH || 4 de gener, 2002 || San Marcello || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| 89735 - || 2002 AM || 4 de gener, 2002 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 89736 - || || 15 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89737 - || || 8 de gener, 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 89738 - || || 9 de gener, 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 89739 - || || 9 de gener, 2002 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 89740 - || || 9 de gener, 2002 || Nashville || R. Clingan
|-
| 89741 - || || 11 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 89742 - || || 5 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 89743 - || || 5 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 89744 - || || 8 de gener, 2002 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 89745 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89746 - || || 5 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 89747 - || || 6 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 89748 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89749 - || || 6 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 89750 - || || 7 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 89751 - || || 11 de gener, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 89752 - || || 12 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 89753 - || || 10 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 89754 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89755 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89756 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89757 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89758 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89759 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89760 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89761 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89762 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89763 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89764 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89765 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89766 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89767 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89768 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89769 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89770 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89771 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89772 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89773 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89774 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89775 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89776 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89777 - || || 12 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89778 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89779 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89780 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89781 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89782 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89783 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89784 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89785 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89786 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89787 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89788 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89789 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89790 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89791 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89792 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89793 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89794 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89795 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89796 - || || 12 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 89797 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89798 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89799 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89800 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
9